Симфозий — древнеримский поэт, автор сборника 100 загадок ().
 Амаларий Симфозий (лат. Amalarius Symphosius; между 775 и 780 — ок. 850) — католический литургист, богослов и поэт; деятель Каролингского Возрождения.

Примечания